Національний чемпіонат Гвінеї або Ліга 1 Про () — вищий дивізіон чемпіонат Гвінеї з футболу, проводиться під егідою Футбольної федерації Гвінеї. Заснований 1965 року.

Рейтинг асоціації для змагань під егідою КАФ 2020/21 
Рейтинг асоціації для Ліги чемпіонів КАФ 2020/21 та Кубку конфедерації КАФ 2020/21 заснований на результатах кожного турніру КАФ (Ліги чемпіонів та Кубку конфедерації) з 2016 по 2019–2020 роки.

Legend
 ЛЧ: Ліга чемпіонів КАФ
 КК: Кубок конфедерації КАФ

Спонсори та назва

Команди-учасниці сезону 2021/22

Переможці та срібні призери 
{| class="wikitable" style="width:50%; font-size:95%" 
! width=8%|Сезон
! width=18%|Чемпіон
! width=18%|Віце-чемпіон
|-
| <center>1965 || «Конакрі II» || 
|- 
| <center>1966 || «Конакрі II» || 
|- 
| <center>1967 || «Конакрі II» || 
|- 
| <center>1968 || «Конакрі II» || 
|- 
| <center>1969 || «Конакрі I»  || 
|- 
| <center>1970 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1971 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1972 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1973 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1974 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1975 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1976 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1977 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1978 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1979 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1980 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1981 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1982 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1983 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1984 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1985 || «Гафія» || 
|- 
| <center>1986 || «Гороя»        || 
|- 
| <center>1987 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1988 || «Гороя»        || 
|- 
| <center>1989 || «Гороя»        || 
|- 
| <center>1990 || «Гороя»        || 
|- 
| <center>1991 || «Гороя»        || 
|- 
| <center>1992 || «Гороя»        || 
|- 
| <center>1993 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1994 || «Гороя»        || 
|- 
| <center>1995 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1996 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1997 || colspan=2 style=background:#efefef|<center>Скасовано
|- 
| 1998 || «Калум Стар»   || 
|- 
| <center>1999 || colspan=2 style=background:#efefef|<center>Чемпіонат не проводився
|- 
| <center>2000 || «Гороя»        || 
|- 
| <center>2001 || «Гороя»        || «Сателіт»
|- 
| <center>2002 || «Сателіт»     || «Калум Стар»
|- 
| <center>2003 || АСФАК (Конакрі)    || 
|- 
| <center>2004 || colspan=2 style=background:#efefef|<center>Чемпіонат скасовано через фінансові причини
|- 
| <center>2005 || «Сателіт» || «Фелло Стар» 
|- 
| <center>2006 || «Фелло Стар» || «Калум Стар»
|-
| <center>2006–07 || «Калум Стар» || «Фелло Стар»
|-
| <center>2097–08 || «Фелло Стар» || «Гороя»
|-
| <center>2008–09 || «Фелло Стар» || «Гороя»
|-
| <center>2009–10 || «Фелло Стар» || «Атлетіко де Коло»
|-
| <center>2010–11 || «Гороя» || «Фелло Стар»
|-
| <center>2011–12 || «Гороя» || «Атлетіко де Коло»
|-
| <center>2012–13 || «Гороя» || «Сателіт»
|-
| <center>2013–14 || «Калум Стар» || «Гороя»
|-
| <center>2014–15 || «Гороя» || «Калум Стар»
|-
| <center>2015–16 || «Гороя» || «Калум Стар»
|-
| <center>2015–17 || «Гороя» || «Вакрія»
|-
| <center>2017–18 || «Гороя» || «Гафія»
|-
| <center>2018–19 || «Гороя» || «Гафія»
|-
| <center>2019–20 || colspan=2 style=background:#efefef|<center>Скасований через пандемію COVID-19
|-
| <center>2020–21 || «Гороя» || «КІ Камсар»
|-
|}

 Титули по клубах 

 Історична таблиця 
Нижче наведена історична таблиця національного чемпіонату Гвінеї починаючи з епохи професіоналізму в сезоні 2015/16 років до завершеного сезону 2020/21 років.

<center>

 Виступає зараз у Національному чемпіонаті
 Виступає зараз у Другому дивізіоні
 Виступає зараз у Регіональній лізі

Примітки

Посилання 
 Guinea - List of Champions 

Вищі футбольні ліги Африки
Футбол у Гвінеї